Ботан може да се односи на:

 Ботан (Ланд), насељено место у Француској, у департману Ланд
 Ботан (Територија Белфор), насељено место у Француској, у департману Територија Белфор